Touring (englisch für „herumfahren, reisen“) steht für:
 Touring, Kombinationskraftwagen-Modelle, siehe BMW (Automarke)
 Touring car, deutsch „Tourenwagen“, bis in die 1930er verbreitete Automobilbauart
 Deutsche Touring, verschiedene Busunternehmen
 Carrozzeria Touring, ein italienisches Karosseriebauunternehmen
 TV touring, ehemaliger Name des privaten bayerischen Regionalsenders TV Mainfranken

 touring (schweizerische Zeitung), Mitgliederzeitung des Touring Clubs Schweiz

Siehe auch:
 Touring Club (Begriffsklärung)

 Tour – Reisen – Turing (Begriffsklärungen)